Dubočac je lahko:
 Dubočac, Bosna in Hercegovina
 Dubočac, Hrvaška